Alexis Gomane (né le  à Vincennes) est un joueur de Hockey sur glace évoluant actuellement au Hockey Club de Caen. Il fut également entraîneur des Conquérants de Caen en roller in line hockey et membre de l'équipe de France de roller in line hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Vikings de Cherbourg|| Nationale 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 2000-2001|| Vikings de Cherbourg|| Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 2001-2002|| Vikings de Cherbourg|| Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Drakkars de Caen|| Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Drakkars de Caen|| Division 1|| 26|| 3|| 7|| 10|| 44|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Drakkars de Caen|| Division 1|| 25|| 4|| 4|| 8|| 26|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 26|| 0|| 2|| 2|| 30|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| | 2006-2007|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 21|| 2|| 0|| 2|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| | 2007-2008|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 16|| 1|| 2|| 3|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| | 2008-2009|| Drakkars de Caen|| Division 1|| 25|| 5|| 11|| 16|| 22|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| | 2009-2010|| Drakkars de Caen|| Division 1|| 26|| 6|| 12|| 18|| 10|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| | 2010-2011|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 26|| 0|| 4|| 4|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| | 2011-2012|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 25|| 3|| 2|| 5|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| | 2012-2013|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 25|| 1|| 2|| 3|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| | 2013-2014|| Drakkars de Caen|| Ligue Magnus|| 26|| 1|| 0|| 1|| 12|| 7|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| | 2014-2015|| Bouquetins de Vanoise|| Division 2|| 16||3 ||6 || 9||6 || 8|| 1|| 1||2 || 6

|2009-2010||Drakkars de Caen||Coupe de la Ligue||6||2||0||2||2||Phase de poule
|-
|2010-2011||Drakkars de Caen||Coupe de la Ligue||6||1||0||1||18||Phase de poule
|-
|2011-2012||Drakkars de Caen||Coupe de la Ligue||6||1||0||1||4||Phase de poule
|-
|2012-2013||Drakkars de Caen||Coupe de la Ligue||6||0||0||0||6||Phase de poule
|-
|2013-2014||Drakkars de Caen||Coupe de la Ligue||6||0||0||0||2||Phase de poule

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1981
Naissance à Vincennes
Joueur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen